Prangos ammophilus är en flockblommig växtart som beskrevs av Aleksandr Andrejevitj Bunge. Prangos ammophilus ingår i släktet Prangos och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ammophilus